Constantin Rădulescu (1896–1981) román labdarúgó-játékvezető
 Constantin Rădulescu (1932–2002) szpeológus, paleontológus, a Román Akadémia tagja